De Challenge League 2016/17 was de veertiende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 23 juli 2016 en eindigde op 3 juni 2017.
Nadat FC Zürich naar de Challange League was gedegradeerd, promoveerde ze op het einde van het seizoen direct weer terug naar de Super League. FC Wil 1900 werd dit seizoen laatste, maar ook dit seizoen mocht de nummer laatst toch in de Challange League blijven. FC Le Mont kon namelijk niet voldoen aan de licentie-eisen en werd na het einde van het seizoen teruggezet naar de 4. Liga, het ene laagste niveau in Zwitserland.

FC Schaffhausen speelde de eerste helft van het seizoen in het Breite Stadion, welke tegen de rand van het centrum van Schaffhausen gelegen was. In de tweede helft van het seizoen speelde FC Schaffhausen in het LIPO Park Schaffhausen welke gelegen is in Herblingen aan de noordoostkant van Schaffhausen.

Clubs 

</div>

Uitslagen

Speelronde 1 – 18

Speelronde 19 – 36

Eindstand 

* FC Wil 1900 kreeg drie punten aftrek wegens het overtreden van de licentieregels.
** FC Le Mont is teruggezet naar de 4. Liga (achtste niveau) wegens het niet kunnen voldoen aan de licentieverplichtingen voor het seizoen 2017/18. Hierdoor degradeert FC Wil 1900 niet.

Toeschouwers

Zie ook
Raiffeisen Super League 2016/17
Zwitserse voetbalbeker 2016/17
Zwitsers voetbalelftal in 2016
Zwitsers voetbalelftal in 2017

2017
Competitievoetbal 2016/17